Ganymed – asteroide
Ganymed – gruppo disco austriaco degli anni 70 e 80
Ganymed – poema di Goethe

Pagine correlate
Ganimede